

Film
 Cars - Motori ruggenti (Cars) – lungometraggio d'animazione della Pixar.
 Cars 2 – lungometraggio d'animazione della Pixar, sequel del precedente Cars – Motori ruggenti.
 Cars 3 – lungometraggio d'animazione della Pixar, sequel dei precedenti Cars – Motori ruggenti e Cars 2.
Cars (franchise)

Geografia
 Cars – comune francese della Gironda.
 Les Cars – comune francese dell'Alta Vienne.
 Cima Cars – montagna delle Alpi Liguri

Musica
 The Cars, gruppo rock
 Cars, singolo di Gary Numan del 1979

Sigle
 Coherent anti-Stokes Raman spectroscopy, Spettroscopia Raman Coerente anti-Stokes

Videogiochi
 Cars - Motori ruggenti (Cars) – videogioco basato sull'omonimo lungometraggio d'animazione.